Jàbal i el seu plural jibal ('muntanya' - 'muntanyes' en àrab) formen part del nom de molts orònims:

 Djabal Amur, massís muntanyós d'Algèria
 Djabal Djudi, massís muntanyos esmentat a l'Alcorà
 Djabal Hadjar, cadena muntanyosa del nord-est d'Oman i l'est dels EAU
 Djabal Hamrin, serralada de l'Iraq
 Djabal Kasiyun, muntanya de l'Antilíban al nord-oest de Damasc, Síria
 Djebel Abderrahmane, zona muntanyosa de Tunísia
 Djebel Adda, llogaret proper a Abu Simbel, Egipte i excavació arqueològica propera a aquest llogaret.
 Djebel al-Asr Gneiss, llogaret d'Egipte
 Djebel al-Haridi, jaciment arqueològic de l'Alt Egipte
 Djebel al-Xams, llogaret d'Egipte, proper a Abu Simbel
 Djebel al-Silsila, llogaret a uns 40 km al sud d'Edfú i uns 20 km al nord de Kom Ombo, Egipte
 Djebel Bargou, serralada muntanyosa de Tunísia
 Djebel Bixri, regió a Síria oriental
 Djebel Bouramli, muntanya de Tunísia
 Djebel Chaambi, la muntanya més alta de Tunísia
 Djebel El Chouabine, massís muntanyós de Tunísia
 Djebel El Talh-El Guettar, muntanya propera a Guetar, Tunísia
 Djebel en Negueb, massís muntanyós de Tunísia
 Djebel Fkirine, massís muntanyós del nord-est de Tunísia
 Djebel Hamra, massís muntanyós de Tunísia
 Djebel Ichkeul, muntanya calcària de Tunísia
 Djebel Khroufa, muntanya boscosa de Tunísia
 Djebel Marchana, muntanya de Tunísia
 Djebel Medjerda, muntanyes a ambdós costats del riu Medjerda, Tunísia
 Djebel Mghila, massís muntanyós aïllat al sud de la part centro-occidental del dorsal tunisià a Tunísia
 Djebel Ousselat, massís muntanyós de Tunísia
 Djebel Orbata, serralada muntanyosa de Tunísia
 Djebel Ressas, massís muntanyós de Tunísia
 Djebel Sahaba, muntanya del Sudan
 Djebel Selloum, serralada muntanyosa de Tunísia
 Djebel Semama, massís muntanyós de la part sud-oriental del dorsal tunisià, Tunísia
 Djebel Serj, karst de Tunísia
 Djebel Sheikh Suleiman, muntanya a Núbia, Egipte
 Djebel Sidi Aïch, petita ciutat de Tunísia
 Djebel Tébousouk, muntanyes de la part oriental de l'Alt Tell de Tunísia
 Djebel Tingar, lloc de l'Antic Egipte, a prop d'Aswan
 Djebel Tjawti, lloc del desert occidental de Tebes (Luxor), Egipte
 Djebel Touati, muntanya al sud-oest de Kairuan, Tunísia
 Djebel Toubkal, punt culminant del Marroc
 Djebel Toucha, muntanyes situades al sud-oest de Sbiba, Tunísia
 Djebel Zaghouan, massís muntanyós del nord-est de Tunísia
 Djebel Zoudjitin, serralada de Tunísia
 Jibal (Mèdia), nom àrab de l'antiga Mèdia
 Gebel Barkal, runes de l'antic regne de Napata
 Jàbal an-Nur, muntanya propera a la Meca, Aràbia Saudita
 Jabal El-Sheikh, muntanya de l'Antilíban, Líban
 Jabal Nafusa, zona muntanyosa de l'oest de Tripolitana, Líbia; i relacionat amb aquesta:
 Imamat del Jabal Nafusa, efímer estat ibadita
 Jàbal Tàriq, nom àrab de Gibraltar
 Jebel Ali, port de l'emirat de Dubai, Emirats Àrabs Units; i relacionat amb aquest:
 Zona Franca de Jebel Ali, zona econòmica de Dubai, Emirats Àrabs Units
 Jebel Bouhalla, muntanya al nord del Marroc
 Jebel Jelloud, ciutat de Tunísia
 Jebel Tidirhine, muntanya al nord del Marroc
 Jibal (Mèdia), nom àrab antic d'una regió del nord de l'Iran.
 Majen Djebel Chitane, zona a la governació de Bizerta, delegació de Sejnane, Tunísia.
 Ras Jebel, ciutat de Tunísia
 Ras el Djebel, cap de la costa nord de Tunísia
 Sedment al-Djebel, llogaret de l'Egipte mitjà
 Tihna al-Djebel, localitat d'Egipte
 Tuna al-Djebel, necròpoli d'Hermòpolis Magna o Khmun, Egipte

Notes